est un footballeur japonais né le  dans la préfecture de Saitama au Japon.

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Joueur du Kashiwa Reysol
Joueur du Kyoto Sanga FC
Joueur de l'Avispa Fukuoka
Entraîneur japonais de football
Entraîneur du Cerezo Osaka
Naissance à Saitama
Naissance en janvier 1969
Étudiant de l'université Chūō